Каракуль — многозначный термин. Может означать:

 Каракуль — шкуры ягнят каракульской породы, снятые на первые — третьи сутки после их рождения.

Топоним

Населённые пункты

Россия 
 Каракуль — деревня в Кармаскалинском районе Башкортостана.
 Каракуль — деревня в Мокроусовском районе Курганской области.
 Каракуль — деревня в Большереченском районе Омской области.
 Каракуль — посёлок в Карталинском районе Челябинской области.

Узбекистан 
 Каракуль — город в Бухарской области Узбекистана.

Таджикистан 
 Каракуль — сельская община в Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

Озёра

Казахстан 
 Каракуль — старинное название озера Актобе на западе Казахстана.

Россия 
 Каракуль — озеро в Республике Алтай, в бассейне реки Аккол.
 Каракуль — озеро в Республике Алтай, бассейн реки Каланегир.

Таджикистан 
 Каракуль — высокогорное бессточное озеро в Таджикистане.

См. также 
 Каракульская порода
 Кара-Куль
 Караколь
 Каракули
 Каракол (значения)